Светско првенство у хокеју на леду 1987. је било 52. светско хокејашко првенство које се одржало од 17. априла до 3. маја 1987. у Аустрији - Група А, Италији – Група Б, Данској - Група Ц и Аустралији - Група Д. Такмичење је уједно представљало и 63. европско првенство за европске репрезентације.
Светско првенство је по четврти пут освојила Шведска. Европско првенство је по 25. пут освојио Совјетски Савез.

Светско првенство Група А – Беч, Аустрија 
У Групи А су се такмичиле осам најбољих репрезентација које су се бориле од првог до осмог места. Четири првопласиране екипе пласирале су се у финалну групу од 1-4 места, преостале четири екипе наставиле су такмичење за пласман од 5-8 места.

Први круг

Финални круг

Група од 5-8 места

Група од 1-4 места

Табела Европског првенства

Светско првенство Група Б – Канацеи, Италија 
У Групи Б су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле за пласман од деветог до шеснаестог места. Првопласирана екипа је остварила пласман у Групу А а две последњепласиране екипе су испале у Групу Ц.

Светско првенство Група Ц – Копенхаген, Данска 
У Групи Ц су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле за пласман од седамнаестог до двадесетчетвртог места. Две првопласиране екипе су оствариле пласман у Групу Б а две последњепласиране екипе су испале у Групу Д.

Румунија је одлучила да не учествује у Групи Ц на Светском првенству 1989. због финансијских проблема јер се одржавало у Аустралији. Одлучили су да учествују у Групи Д чији је домаћин била Белгија.

Светско првенство Група Д – Перт, Аустралија 
У Групи Д су се такмичиле четири репрезентације које су се бориле за пласман од двадесетпетог до двадесетосмог места. Две првопласиране екипе су оствариле пласман у Групу Ц.

Репрезентација Кинеског Тајпеја учествовала је у незваничном делу такмичења (њихови резултати се званично нису рачунали):

Коначни пласман учесника

Референце

Спољашње везе 

 Detailed account of Championship "Story #44" of IIHF top 100 stories in history.
 Комплетни резултати
 
 

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Аустрији
Хокеј на леду у Италији
Хокеј на леду у Данској
Хокеј на леду у Аустралији
Хокеј на леду у 1987.
1987